ЛГУ — сокращённое название ряда университетов:
 Санкт-Петербургский государственный университет (ранее Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова).
 Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.
 Латвийский университет имени Петра Стучки (ранее Латвийский государственный университет).
 Львовский национальный университет имени Ивана Франко (ранее Львовский государственный университет).
 ЛГУ — одно из прежних (до 1962 года) названий волейбольного клуба «Радиотехник» Рига.